Löwe (Loewe) er et tyskt efternavn og henviser til blandt andre:

 Carl Loewe
 Ludwig Löwe
 Wilhelm Loewe

Se også 
 Loewe - tysk producent af forbrugerelektronik